

Рождественка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Рождественка — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Рождественка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Рождественка — селище, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Рождественка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Рождественка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Рождественка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Рождественка — присілок, Шаранський район, Башкортостан
 Рождественка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Рождественка — присілок, Юргамиський район, Курганська область